Егорьево — название нескольких населённых пунктов:
 Егорьево — деревня в Бабынинском районе Калужской области (сельское поселение «Деревня Бабынино»).
 Егорьево — деревня в Бабынинском районе Калужской области (сельское поселение «Село Сабуровщино»).
 Егорьево — село в Лаишевском районе Республики Татарстан.
 Егорьево — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.